Sekvensering eller sekventering har flere betydninger:
 Sekvensering (musik)
 Sekvensering (inddeling)
 DNA-sekvensering

en:Sequencing
fr:Séquençage
ja:シークエンス
pl:Sekwencjonowanie
vi:Xác định trình tự